«Молодожён» — советский короткометражный художественный фильм режиссёра Валерия Исакова 1964 года. По мотивам одноимённого рассказа Юрия Нагибина.

Сюжет 

Из города в деревню Троицкое приезжает охотник Сергей Воронов. Вместе с егерем Василием они отправляются на утиную охоту. На охоте выясняется диаметрально противоположное отношение Сергея и Василия к жизни: пассивно-равнодушное и созидательно-активное.

В ролях 
 Василий Векшин — Василий, егерь
 Семён Соколовский — Сергей Михайлович Воронов, охотник
 Инна Макарова — жена Василия
 Антонина Павлычева — мать Василия

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Валерий Исаков.
 Сценарист: Юрий Нагибин.
 Операторы: Вадим Авлошенко, Леонид Бурлака.
 Композитор: Олег Каравайчук.

 

Короткометражные фильмы СССР 1964 года
Короткометражные фильмы Одесской киностудии
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Валерия Исакова
Экранизации произведений Юрия Нагибина